Alphitobius är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Stephens 1829. Alphitobius ingår i familjen svartbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Svartbaggar
Alphitobius